Topònims:
 Ambrose (Dakota del Nord)
 Ambrose (Geòrgia)
 Ambrose Bierce (24 de juny de 1842 – 1914 ?), escriptor, periodista i editorialista estatunidenc
 Biografies:
 Ambrose E. Burnside (1824-1881), soldat estatunidenc, executiu de ferrocarrils, inventor, industrial i polític de Rhode Island, i serví també com a governador i senador 
 Ambrose Powell Hill (Culpeper, Virgínia, 1825 - Petersburg, Virgínia, 1865), militar sudista 
 John Ambrose Fleming (Lancaster, 1848 - Devon, 1945), físic i enginyer elèctric britànic 
 Bert Ambrose (Londres, 1896-1971), director d'orquestra anglès